Sailly-lez-Cambrai és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 463 habitants. Limita al nord amb Blécourt, a l'est amb Raillencourt-Sainte-Olle i a l'oest amb Haynecourt.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord